Die Liste der Wahlkreise im Vereinigten Königreich 2010 beinhaltet die 650 Wahlkreise, in die das Vereinigte Königreich für die Britischen Unterhauswahl 2010 eingeteilt wurde. Diese  Wahlkreiseinteilung wurde auch bei den folgenden Unterhauswahlen in den Jahren 2015 und 2017 verwendet und blieb auch für die Unterhauswahl im Dezember 2019 gültig. Im Vergleich zur Wahlkreiseinteilung für die Unterhauswahl 2005 wurden die Wahlkreise neu zugeschnitten. Sowohl die Grenzen als auch die Namen zahlreicher Wahlkreise wurden geändert. Die Gesamtzahl der Wahlkreise wurde von 646 auf 650 erhöht, wobei die vier zusätzlichen Wahlkreise alle auf England entfielen.

Je ein zusätzlicher Wahlkreis wurde in North Yorkshire, Hampshire, Warwickshire, Derbyshire, Norfolk, Essex, Lancashire, Northamptonshire, Avon, Devon und Cornwall eingerichtet. Je einen Wahlkreis verloren Greater London, Greater Manchester, Merseyside, Tyne and Wear, South Yorkshire und West Midlands. Die Anzahl der Wahlkreise in Schottland, Wales und Nordirland blieb unverändert.

Die Liste ist zum Teil nach den bis 1996 in England existierenden Countys gegliedert.

England 
In Summe hat England 532 Unterhauswahlkreise.

East Midlands

Derbyshire 
 Amber Valley
 Bolsover
 Chesterfield
 Derby North
 Derby South
 Derbyshire Dales
 Erewash
 High Peak
 Mid Derbyshire
 North East Derbyshire
 South Derbyshire

Leicestershire und Rutland 
 Bosworth
 Charnwood
 Harborough
 Leicester East
 Leicester South
 Leicester West
 Loughborough
 North West Leicestershire
 Rutland and Melton
 South Leicestershire

Lincolnshire 
 Boston and Skegness
 Gainsborough
 Grantham and Stamford
 Lincoln
 Louth and Horncastle
 Sleaford and North Hykeham
 South Holland and The Deepings

Northamptonshire 
 Corby
 Daventry
 Kettering
 Northampton North
 Northampton South
 South Northamptonshire
 Wellingborough

Nottinghamshire 
 Ashfield
 Bassetlaw
 Broxtowe
 Gedling
 Mansfield
 Newark
 Nottingham East
 Nottingham North
 Nottingham South
 Rushcliffe
 Sherwood

East of England

Bedfordshire 
 Bedford
 Luton North
 Luton South
 Mid Bedfordshire
 North East Bedfordshire
 South West Bedfordshire

Cambridgeshire 
 Cambridge
 Huntingdon
 North East Cambridgeshire
 North West Cambridgeshire
 Peterborough
 South Cambridgeshire
 South East Cambridgeshire

Essex 
 Basildon and Billericay
 Braintree
 Brentwood and Ongar
 Castle Point
 Chelmsford
 Clacton
 Colchester
 Epping Forest
 Harlow
 Harwich and North Essex
 Maldon
 Rayleigh and Wickford
 Rochford and Southend East
 Saffron Walden
 South Basildon and East Thurrock
 Southend West
 Thurrock
 Witham

Hertfordshire 
 Broxbourne
 Hemel Hempstead
 Hertford and Stortford
 Hertsmere
 Hitchin and Harpenden
 North East Hertfordshire
 South West Hertfordshire
 St Albans
 Stevenage
 Watford
 Welwyn Hatfield

Norfolk 
 Broadland
 Great Yarmouth
 Mid Norfolk
 North Norfolk
 North West Norfolk
 Norwich North
 Norwich South
 South Norfolk
 South West Norfolk

Suffolk 
 Bury St Edmunds
 Central Suffolk and North Ipswich
 Ipswich
 South Suffolk
 Suffolk Coastal
 Waveney
 West Suffolk

Greater London

North East London Boroughs 
 Barking
 Bethnal Green and Bow
 Chingford and Woodford Green
 Dagenham and Rainham
 East Ham
 Edmonton
 Enfield North
 Enfield Southgate
 Hackney North and Stoke Newington
 Hackney South and Shoreditch
 Hornchurch and Upminster
 Hornsey and Wood Green
 Ilford North
 Ilford South
 Islington North
 Islington South and Finsbury
 Leyton and Wanstead
 Poplar and Limehouse
 Romford
 Tottenham
 Walthamstow
 West Ham

North West London Boroughs 
 Brent Central
 Brent North
 Chelsea and Fulham
 Chipping Barnet
 Cities of London and Westminster
 Ealing Central and Acton
 Ealing North
 Ealing Southall
 Finchley and Golders Green
 Hammersmith
 Hampstead and Kilburn
 Harrow East
 Harrow West
 Hayes and Harlington
 Hendon
 Holborn and St. Pancras
 Kensington
 Westminster North
 Ruislip, Northwood and Pinner
 Uxbridge

South East London Boroughs 
 Beckenham
 Bexleyheath and Crayford
 Bromley and Chislehurst
 Camberwell and Peckham
 Croydon Central
 Croydon North
 Croydon South
 Dulwich and West Norwood
 Eltham
 Erith and Thamesmead
 Greenwich and Woolwich
 Lewisham Deptford
 Lewisham East
 Lewisham West and Penge
 Bermondsey and Old Southwark
 Old Bexley and Sidcup
 Orpington

South West London Boroughs 
 Battersea
 Brentford and Isleworth
 Carshalton and Wallington
 Feltham and Heston
 Kingston and Surbiton
 Mitcham and Morden
 Putney
 Richmond Park
 Streatham
 Sutton and Cheam
 Tooting
 Twickenham
 Vauxhall
 Wimbledon

North East England

Cleveland 
 Hartlepool
 Middlesbrough
 Middlesbrough South and East Cleveland
 Redcar
 Stockton North
 Stockton South

Durham 
 Bishop Auckland
 City of Durham
 Darlington
 Easington
 North Durham
 North West Durham
 Sedgefield

Northumberland 
 Berwick-upon-Tweed
 Blyth Valley
 Hexham
 Wansbeck

Tyne and Wear 
 Blaydon
 Gateshead
 Houghton and Sunderland South
 Jarrow
 Newcastle upon Tyne Central
 Newcastle upon Tyne East
 Newcastle upon Tyne North
 North Tyneside
 South Shields
 Sunderland Central
 Tynemouth
 Washington and Sunderland West

North West England

Cheshire 
 City of Chester
 Congleton
 Crewe and Nantwich
 Eddisbury
 Ellesmere Port and Neston
 Halton
 Macclesfield
 Tatton
 Warrington North
 Warrington South
 Weaver Vale

Cumbria 
 Barrow and Furness
 Carlisle
 Copeland
 Penrith and The Border
 Westmorland and Lonsdale
 Workington

Greater Manchester 
 Altrincham and Sale West
 Ashton-under-Lyne
 Blackley and Broughton
 Bolton North East
 Bolton South East
 Bolton West
 Bury North
 Bury South
 Cheadle
 Denton and Reddish
 Hazel Grove
 Heywood and Middleton
 Leigh
 Makerfield
 Manchester Central
 Manchester Gorton
 Manchester Withington
 Oldham East and Saddleworth
 Oldham West and Royton
 Rochdale
 Salford and Eccles
 Stalybridge and Hyde
 Stockport
 Stretford and Urmston
 Wigan
 Worsley and Eccles South
 Wythenshawe and Sale East

Lancashire 
 Blackburn
 Blackpool North and Cleveleys
 Blackpool South
 Burnley
 Chorley
 Fylde
 Hyndburn
 Lancaster and Fleetwood
 Morecambe and Lunesdale
 Pendle
 Preston
 Ribble Valley
 Rossendale and Darwen
 South Ribble
 West Lancashire
 Wyre and Preston North

Merseyside 
 Birkenhead
 Bootle
 Garston and Halewood
 Knowsley
 Liverpool Riverside
 Liverpool Walton
 Liverpool Wavertree
 Liverpool West Derby
 Sefton Central
 Southport
 St Helens North
 St Helens South and Whiston
 Wallasey
 Wirral South
 Wirral West

South East England

Berkshire 
 Bracknell
 Maidenhead
 Newbury
 Reading East
 Reading West
 Slough
 Windsor
 Wokingham

Buckinghamshire 
 Aylesbury
 Beaconsfield
 Buckingham
 Chesham and Amersham
 Milton Keynes North
 Milton Keynes South
 Wycombe

East Sussex 
 Bexhill and Battle
 Brighton Kemptown
 Brighton Pavilion
 Eastbourne
 Hastings and Rye
 Hove
 Lewes
 Wealden

Hampshire 
 Aldershot
 Basingstoke
 East Hampshire
 Eastleigh
 Fareham
 Gosport
 Havant
 Meon Valley
 New Forest East
 New Forest West
 North East Hampshire
 North West Hampshire
 Portsmouth North
 Portsmouth South
 Romsey and Southampton North
 Southampton Itchen
 Southampton Test
 Winchester

Isle of Wight 
 Isle of Wight

Kent 
 Ashford
 Canterbury
 Chatham and Aylesford
 Dartford
 Dover
 Faversham and Mid Kent
 Folkestone and Hythe
 Gillingham and Rainham
 Gravesham
 Maidstone and The Weald
 North Thanet
 Rochester and Strood
 Sevenoaks
 Sittingbourne and Sheppey
 South Thanet
 Tonbridge and Malling
 Tunbridge Wells

Oxfordshire 
 Banbury
 Henley
 Oxford East
 Oxford West and Abingdon
 Wantage
 Witney

Surrey 
 East Surrey
 Epsom and Ewell
 Esher and Walton
 Guildford
 Mole Valley
 Reigate
 Runnymede and Weybridge
 South West Surrey
 Spelthorne
 Surrey Heath
 Woking

West Sussex 
 Arundel and South Downs
 Bognor Regis and Littlehampton
 Chichester
 Crawley
 East Worthing and Shoreham
 Horsham
 Mid Sussex
 Worthing West

South West England

Avon 
 Bath
 Bristol East
 Bristol North West
 Bristol South
 Bristol West
 Filton and Bradley Stoke
 Kingswood
 North Somerset
 Thornbury and Yate
 Weston-Super-Mare

Cornwall 
 Camborne and Redruth
 North Cornwall
 South East Cornwall
 St Austell and Newquay
 St Ives
 Truro and Falmouth

Devon 
 Central Devon
 East Devon
 Exeter
 Newton Abbot
 North Devon
 Plymouth Moor View
 Plymouth Sutton and Devonport
 South West Devon
 Tiverton and Honiton
 Torbay
 Torridge and West Devon
 Totnes

Dorset 
 Bournemouth East
 Bournemouth West
 Christchurch
 Mid Dorset and North Poole
 North Dorset
 Poole
 South Dorset
 West Dorset

Gloucestershire 
 Cheltenham
 Forest of Dean
 Gloucester
 Stroud
 Tewkesbury
 The Cotswolds

Somerset 
 Bridgwater and West Somerset
 Somerton and Frome
 Taunton Deane
 Wells
 Yeovil

Wiltshire 
 Chippenham
 Devizes
 North Swindon
 North Wiltshire
 Salisbury
 South Swindon
 South West Wiltshire

West Midlands

Herefordshire 
 Hereford and South Herefordshire
 North Herefordshire

Shropshire 
 Ludlow
 North Shropshire
 Shrewsbury and Atcham
 Telford
 The Wrekin

Staffordshire 
 Burton
 Cannock Chase
 Lichfield
 Newcastle-under-Lyme
 South Staffordshire
 Stafford
 Staffordshire Moorlands
 Stoke-on-Trent Central
 Stoke-on-Trent North
 Stoke-on-Trent South
 Stone
 Tamworth

Warwickshire 
 Kenilworth and Southam
 North Warwickshire
 Nuneaton
 Rugby
 Stratford-on-Avon
 Warwick and Leamington

West Midlands (Metropolitan County) 
 Aldridge-Brownhills
 Birmingham Edgbaston
 Birmingham Erdington
 Birmingham Hall Green
 Birmingham Hodge Hill
 Birmingham Ladywood
 Birmingham Northfield
 Birmingham Perry Barr
 Birmingham Selly Oak
 Birmingham Yardley
 Coventry North East
 Coventry North West
 Coventry South
 Dudley North
 Dudley South
 Halesowen and Rowley Regis
 Meriden
 Solihull
 Stourbridge
 Sutton Coldfield
 Walsall North
 Walsall South
 Warley
 West Bromwich East
 West Bromwich West
 Wolverhampton North East
 Wolverhampton South East
 Wolverhampton South West

Worcestershire 
 Bromsgrove
 Mid Worcestershire
 Redditch
 West Worcestershire
 Worcester
 Wyre Forest

Yorkshire and the Humber

Humberside 
 Beverley and Holderness
 Brigg and Goole
 Cleethorpes
 East Yorkshire
 Great Grimsby
 Haltemprice and Howden
 Kingston upon Hull East
 Kingston upon Hull North
 Kingston upon Hull West and Hessle
 Scunthorpe

North Yorkshire 
 Harrogate and Knaresborough
 Richmond (Yorks)
 Scarborough and Whitby
 Selby and Ainsty
 Skipton and Ripon
 Thirsk and Malton
 York Central
 York Outer

South Yorkshire 
 Barnsley Central
 Barnsley East
 Don Valley
 Doncaster Central
 Doncaster North
 Penistone and Stocksbridge
 Rother Valley
 Rotherham
 Sheffield Brightside and Hillsborough
 Sheffield Central
 Sheffield Hallam
 Sheffield Heeley
 Sheffield South East
 Wentworth and Dearne

West Yorkshire 
 Batley and Spen
 Bradford East
 Bradford South
 Bradford West
 Calder Valley
 Colne Valley
 Dewsbury
 Elmet and Rothwell
 Halifax
 Hemsworth
 Huddersfield
 Keighley
 Leeds Central
 Leeds East
 Leeds North East
 Leeds North West
 Leeds West
 Morley and Outwood
 Normanton, Pontefract and Castleford
 Pudsey
 Shipley
 Wakefield

Nordirland 
Die nordirischen Wahlkreise für das Parlament in Westminster sind dieselben wie die für das Parlament in Stormont (die Nordirland-Versammlung), nur dass bei letzter nicht jeweils einer, sondern 6 bzw. 5 (Ab 2017) Abgeordnete pro Wahlkreis gewählt werden.
 Belfast East
 Belfast North
 Belfast South
 Belfast West
 East Antrim
 East Londonderry
 Fermanagh and South Tyrone
 Foyle
 Lagan Valley
 Mid Ulster
 Newry and Armagh
 North Antrim
 North Down
 South Antrim
 South Down
 Strangford
 Upper Bann
 West Tyrone

Schottland 
In Summe hat Schottland 59 Unterhauswahlkreise.

Wales 
 Aberavon
 Aberconwy
 Alyn and Deeside
 Arfon
 Blaenau Gwent
 Brecon and Radnorshire
 Bridgend
 Caerphilly
 Cardiff Central
 Cardiff North
 Cardiff South and Penarth
 Cardiff West
 Carmarthen East and Dinefwr
 Carmarthen West and South Pembrokeshire
 Ceredigion
 Clwyd South
 Clwyd West
 Cynon Valley
 Delyn
 Dwyfor Meirionnydd
 Gower
 Islwyn
 Llanelli
 Merthyr Tydfil and Rhymney
 Monmouth
 Montgomeryshire
 Neath
 Newport East
 Newport West
 Ogmore
 Pontypridd
 Preseli Pembrokeshire
 Rhondda
 Swansea East
 Swansea West
 Torfaen
 Vale of Clwyd
 Vale of Glamorgan
 Wrexham
 Ynys Môn

Weblinks 
 Liste und Beschreibung der Wahlkreise

Einzelnachweise 

!Wahlkreis2010
Vereinigtes2010

ar:قائمة الدوائر الانتخابية في المملكة المتحدة
en:List of United Kingdom Parliament constituencies